Choszczewka peut désigner en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Choszczewka, village du powiat de Maków
 Choszczewka, village du powiat de Mława